«Skin Deep» — рок-песня, записанная певицей и актрисой Шер для её девятнадцатого альбома Cher. Песня была написана Марком Голденбергом и Джоном Линдом, последний был также продюсером. Песня была выпущена как третий сингл с альбома летом 1988 года. Шер никогда не исполняла эту песню в турне или на ТВ, музыкальное видео также не было снято.

Список композиций 
Skin Deep US Promo
 Skin Deep
 Perfection

Официальные версии 
 Main Version (4:16)
 Bonus Beats (3:38)
 Dub (5:46)
 Extended Dance Mix (7:50)
 Remix Edit (3:59)
 Percappella (4:36)

Чарты

Примечания